

Film
Taxi! – film del 1932 diretto da Roy Del Ruth
Taxi! – film sudafricano del 1970 diretto da Joe Stewardson
Taxi! – documentario del 1982 diretto da Barry Greenwald
Taxi! – documentario del 2000 diretto da Rudolf K. Wernicke

Pagine correlate
Taxi